Чемпіонат Росії з футболу 2008 — 17-ий чемпіонат Росії з футболу. Офіційна назва турніру — Росдержстрах Чемпіонат Росії з футболу ().

Чемпіонат розпочався 14 березня 2008 року матчем між грозненським «Тереком» та «Крилами Рад» із Самари. Вперше за останні 14 років у столиці Чеченської Республіки відбулися офіційні футбольні матчі. Матч завершився перемогою самарського клубу з рахунком 3:0. Інші матчі першого кола пройшли 15 та 16 березня. За три тури до завершення турніру чемпіоном став казаньський «Рубін». Другий рік поспіль чемпіоном стає немосковський клуб — вперше в історії чемпіонатів Росії. До першого дивізіону вибули «Промінь-Енергія» (Владивосток) та «Шинник» (Ярославль).

У зв’язку з участю збірної Росії на Чемпіонаті Європи 2008, перша частина турніру проводилася з 14 березня по 16 травня, а друга частина з 2 липня по 22 листопада.

Прем'єр-Ліга

Учасники 
У чемпіонаті беруть участь 16 команд:

Підсумкова таблиця 

|}
Примітки: 
1. Клуб Крила Рад взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як фіналіст Кубку Росії 2008—2009.

Результати матчів

Найкращі бомбардири 

*У дужках — з пенальті

Дивись також 
 Кубок Росії з футболу 2007—2008
 Перший дивізіон ПФЛ 2008

Джерела 
 РПФЛ
 РФС
 ПФЛ
 RSSSF.com — Russia 2008
 RSSSF.com — Russia (Second Level) 2008
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Сезони чемпіонату Росії з футболу
Росія
2008 у Росії